Die 2. Liga 1997/98 war die 50. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1997 und endete im Juni 1998.

Modus 
Die 35 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu 17 bzw. 18 Teams aufgeteilt. Absteiger Sokół Tychy hatte vor Saisonbeginn zurückgezogen. Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Meister beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf. Die Vereine ab Platz 14 stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98